Тере́нтий Семёнович Ма́льцев () — селекционер и новатор сельского хозяйства СССР. Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат Сталинской премии.

Биография 
Терентий Мальцев родился  года в бедной крестьянской семье в селе Мальцево Кривской волости Шадринского уезда Пермской губернии, ныне административный центр Мальцевского сельсовета  Курганской области.

Родители были старообрядцами. Хозяйство их состояло из одной рабочей лошади и коровы. Отец, Семён Абрамович, не хотел, чтобы сын был грамотным человеком и не пускал его в школу. Поэтому Терентий учился самостоятельно. Читал все книги, какие попадали к нему в руки и в дальнейшем постоянно занимался самообразованием. Его библиотека насчитывала около 6 тыс. томов.

До ухода в армию работал вместе с отцом.

В 1916—1917 годах служил в армии. В 1917—1921 годах находился в Германии в плену, работал на сахарной фабрике. В 1919 году, вместе с другими военнопленными, создал русскую секцию при компартии Германии.

После возвращения из плена в 1921—1924 годах работал председателем, а затем секретарем сельсовета в с. Мальцево.

В 1925 году он организовал сельскохозяйственный кружок, потом с другими односельчанами создал товарищество по совместной обработке земли.

В 1927г из Ленинградского института прикладной ботаники получил посылку с 200 г. пшеницы и просьбой провести сортоиспытательные работы. Пшеница дала хороший урожай и была рекомендована для выращивания в Зауралье.

При организации колхоза «Заветы Ленина» (ныне ООО «Агро-Клевер») Шадринского района в 1930 году был избран единогласно полеводом, которым оставался до конца жизни.

В 1935 году — делегат 2-го Всесоюзного съезда колхозников-ударников.

С 1939 года член ВКП(б), c 1952 года — КПСС.

В 1939, 1940, 1941 годах Мальцев участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке СССР.

В феврале 1947 года на пленуме ЦК ВКП(б) рассказал о своем методе.

С 1950 года — руководитель Шадринской опытной станции, созданной при колхозе по прямому указанию И. В. Сталина.

C 1951 года разрабатывал безотвальную систему обработки почвы, включавшую плуг собственной конструкции и систему пятипольного земледелия с безотвальной обработкой почвы.

В 1952 году участвовал в работе Всемирного конгресса сторонников мира в Вене.

7 августа 1954 года состоялось Всесоюзное совещание в селе Мальцеве, которое длилось три дня. Совещание состоялось после приезда 14 июля 1954 года в село Н. С. Хрущёва. На совещание прибыли более 1000 человек вместо приглашённых 300. В последующие 2,5 года с новой системой приехали познакомиться около 3,5 тысячи человек. Научной частью совещания руководил Т. Д. Лысенко.
Сотрудничая с Т. Д. Лысенко, Мальцев занимался ветвистой пшеницей. В последующем он говорил о Лысенко: «Когда был нужен, вознесли до небес; стал не нужен — сбросили в канаву».

Мальцев не поддержал идею Хрущёва о посеве кукурузы в Зауралье, за что Никита Сергеевич назвал его «пшеничным аристократом» и понизил депутатский статус Мальцева до депутата РСФСР. С Брежневым Мальцев встречался дважды, дома в деревне у него стояли телефонные аппараты правительственной связи, но он очень редко пользовался ими.

В 1969 года — делегат 3-го Всесоюзного съезда колхозников. Почётный академик ВАСХНИЛ (1956 год).
Был делегатом девяти съездов КПСС (XIX съезд КПСС, XX съезд КПСС, XXI съезд КПСС, XXII съезд КПСС, XXIII съезд КПСС, XXIV съезд КПСС, XXV съезд КПСС, XXVI съезд КПСС, XXVII съезд КПСС). Депутат Верховного Совета СССР 2—5 созывов (1946—1962). Депутат Верховного Совета РСФСР. Депутат Курганского областного Совета, начиная с 1943 года.

В результате селекционной деятельности под руководством Терентия Семеновича были выведены и районированы 4 сорта пшеницы — Шадринская, Вера, Курганская-1, Коллективная-2.

Терентий Семёнович Мальцев умер 11 августа 1994 года в селе Мальцево Мальцевского сельсовета  Курганской области. Похоронен в родном селе.

Признание

Оценки 
Высоко отзывался о работе Терентия Мальцева российский учёный в области экономики и управления сельским хозяйством Н. К. Долгушкин, выразивший суть мальцевской науки словами: «Земля не терпит шаблона».
В качестве примера Долгушкин приводил «Мальцевский крест»: «Работал он после войны полеводом в родном селе. Весной из обкома пришла телеграмма: „Начать сев 10 мая“. Соседи исполнили приказ. А Мальцев нет. Явился разгневанный товарищ: „Почему не сеете?“. Полевод ответил: „Рано, земля холодная“. Заставили сеять. Весна выдалась затяжная, стылая, в рост пошел овсюг, а не пшеница. Видя такое бедствие, он взял конную дисковую борону и сделал на поле черный крест. Засеял снова. На всем поле был один овсюг, а там, где Мальцев пересеял, пшеничка стояла по грудь».

Награды и Звания 
 Дважды Герой Социалистического Труда, 9 ноября 1955 года; 6 ноября 1975 года
 Золотая медаль «Серп и Молот» № 6762, 9 ноября 1955 года; № 115, 6 ноября 1975 года
 Шесть орденов Ленина (11 мая 1942 года; № 298482, 9 ноября 1955 года; 23 июня 1966 года; 11 декабря 1973 года; № 423664, 6 ноября 1975 года; 6 ноября 1985 года)
 Орден Октябрьской Революции, 8 апреля 1971 года
 Два ордена Трудового Красного Знамени, 27 октября 1949 года; 13 декабря 1972 года
 Орден «Знак Почёта», 11 января 1957 года
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Большая золотая медаль ВСХВ, 1940 год
 Большая золотая медаль имени И. В. Мичурина, 1954 год
 Заслуженный работник сельского хозяйства СССР, 1983 год
 Сталинская премия третьей степени, 1946 год — за улучшение сортов зерновых и овощных культур и за разработку и внедрение в сельское хозяйство передовых агротехнических методов земледелия, обеспечивших получение высоких урожаев в условиях засушливого Зауралья
 Премия имени В. Р. Вильямса, 1973 год
 Орден «Звезда дружбы народов» в золоте, 1986 год, Германская Демократическая Республика).
 Почётный академик ВАСХНИЛ, 1956 год.
 Почётный гражданин России и грамота Совета Российской палаты — за особые заслуги перед народом «в деле сохранения и развития лучших традиций российского крестьянства», 1992 год
 Почётный гражданин Курганской области, 29 января 2003 года — посмертно
 Почётный гражданин города Шадринска, 1975 год
 В 1989 году хлеборобами Центрального аймака Монголии учреждена премия им. Т. С. Мальцева.

Память 

 В Курганской области учреждена областная премия имени Терентия Семёновича Мальцева, которая ежегодно вручается за высокие показатели в развитии полеводства.
 В селе Мальцево установлен бюст дважды Герою Социалистического Труда Мальцеву; 3 августа 2000 года открыт Дом-музей Т. С. Мальцева.
 Имя Терентия Семёновича Мальцева носят:
 Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева
 Шадринская сельскохозяйственная опытная станция
 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мальцевская средняя общеобразовательная школа имени Т. С. Мальцева».
 2015 год объявлен Годом Терентия Семёновича Мальцева в Курганской области
 В 2015 году к 120-летию со дня рождения Терентия Семеновича Мальцева выпущены почтовый художественный маркированный конверт тиражом 500 тысяч экземпляров и спецштемпель.
 10 ноября 2015 года Кургане открыт мемориал Терентия Семеновича Мальцева в честь 120-летия со дня его рождения. Бронзовую фигуру хлебороба высотой 3,6 метра (скульптор Ольга Красношеина) установили в Заозёрном микрорайоне в сквере на пересечении улиц Терентия Мальцева и проспекта Маршала Голикова.
 Золотая медаль имени Т. С. Мальцева — научная награда, учрежденная в 2016 году Российской академией наук, присуждаемая за выдающиеся работы в области почвозащитного земледелия.

Сочинения 
 Через опыт в науку. Сборник статей, 2 изд., Курган, 1955;
 Новая система обработки почвы и посева, М., 1955;
 Думы об урожае, Курган, 1967;
 Земля полна загадок, Челябинск, 1969;
 Вопросы земледелия, 2 изд., М., 1971.

Семья 
Жена Татьяна Ипполитовна (?—1969), шестеро детей
 Сын Константин, агроном, (1922 или 1924 — 11.08.1943, Сумская область, Украинская ССР), младший лейтенант
 Сын Савва, работал старшим научным сотрудником на Шадринской опытной станции
 Сын Василий
 Дочь Лидия, кандидат сельскохозяйственных наук
 Дочь Валентина, занималась овощеводством, агрохимией, защитой растений.
 Дочь Анна

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Страницы фотобиографии
 Краткая биография
 Фамильное Древо Терентия Мальцева на сайте myheritage.com

Военнопленные Первой мировой войны (Россия)
Селекционеры СССР
Заслуженные работники сельского хозяйства СССР
Почётные члены ВАСХНИЛ
Дважды Герои Социалистического Труда
Пермакультура
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Почётные граждане Шадринска
Награждённые Золотой медалью имени И. В. Мичурина
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Депутаты Курганского областного совета
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС